Le terme école de Düsseldorf fait référence à des mouvements artistiques et scientifiques :
 l'école de Düsseldorf en peinture, qui s'épanouit à l'Académie des beaux-arts de Düsseldorf dans les années 1830 ;
 l' en linguistique, dans les années 1960 ;
 l'école de Düsseldorf en musique électronique, dans les années 1970, avec des groupes comme Can, Cluster, Kraftwerk et Neu!.
 l'école de Düsseldorf en photographie, initiée par Bernd et Hilla Becher à l'Académie des beaux-arts de Düsseldorf, dans les années 1970.

Voir aussi